

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Золотом кубке КОНКАКАФ 2013 года в США, проходившем в период с 7 по 28 июля 2013 года.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира. Команда, вышедшая в четвертьфинал, может заменить до 4 игроков. Знаком  помечены футболисты, заменённые после группового этапа. Знаком  помечены футболисты, включённые в заявку после группового этапа.

Группа A

Мексика

Панама

Канада

Мартиника

Группа B

Гондурас

Сальвадор

Тринидад и Тобаго

Гаити

Группа C

США

Коста-Рика

Белиз

Куба

Примечания 

2013